Монтельяно () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Морон-и-Марчена. Занимает площадь 117 км². Население 7146 человек (на 2010 год). Расстояние 66 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ayto. de Montellano
 El Alternador

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи